Broadgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Broadgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire